Die Flamsteed-Bezeichnungen von N bis P.



Ophiuchus (Schlangenträger)

Orion

Pegasus

Perseus

Pisces (Fische)

Piscis Austrinus (Südlicher Fisch)

Puppis (Achterdeck des Schiffs)

Legende

Siehe auch 

 Liste der nicht mehr verwendeten Flamsteed-Bezeichnungen
 Liste der Bayer-Bezeichnungen von N bis P

FlamsteedBezeichnung N